Holly Hills peut désigner:
 Holly Hills (Alabama), communauté non incorporée du comté de Baldwin en Alabama
 Holly Hills (Colorado),  census-designated place du Comté d'Arapahoe dans le Colorado
 
 
 Holly Hill, ville de Floride